Steinhausen steht für folgende geographischen Objekte:

 Steinhausen (Namibia), Ansiedlung in der Region Omaheke, Namibia
 Steinhausen ZG, Gemeinde im Kanton Zug, Schweiz

in Baden-Württemberg:
 Steinhausen (Aspach), Ortsteil von Aspach, Rems-Murr-Kreis
 Steinhausen (Bad Schussenried), Ortsteil von Bad Schussenried, Landkreis Biberach
 Steinhausen an der Rottum, Gemeinde im Landkreis Biberach

in Bayern:
 Steinhausen (Erlbach), Ortsteil von Erlbach (Oberbayern), Landkreis Altötting
 Steinhausen (Glonn), Ortsteil von Glonn, Landkreis Ebersberg
 Steinhausen (München), Stadtteil von Bogenhausen, München

in Brandenburg:
 Steinhausen (Templin), Vorwerk in Herzfelde, Landkreis Uckermark

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Steinhausen (Neuburg), Ortsteil von Neuburg (Mecklenburg), Landkreis Nordwestmecklenburg

in Niedersachsen:
 Steinhausen (Bockhorn), Ortsteil von Bockhorn, Landkreis Friesland

in Nordrhein-Westfalen:
 Steinhausen (Büren), Ortsteil von Büren, Kreis Paderborn
 Steinhausen (Korschenbroich), Ortsteil von Korschenbroich, Rhein-Kreis Neuss
 Steinhausen (Witten), Ortsteil von Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis
 Haus Steinhausen, Wasserburg in Dortmund

Steinhausen ist der Familienname folgender Personen:

 August Theodor Friedrich Steinhausen (1838–1917), deutscher Generalleutnant
 Clemens August von Elverfeldt zu Steinhausen (1732–1783), deutscher Kämmerer und Domherr
 Adolf Steinhausen (1859–1910), deutscher Musikmediziner
 Georg Steinhausen (1866–1933), deutscher Bibliothekar und Kulturwissenschaftler
 Heinrich Steinhausen (1836–1917), deutscher Schriftsteller
 Hans-Christoph Steinhausen (* 1943), deutscher Psychologe und Autor
 Hermann Steinhausen, Pseudonym von Eugen Gürster (1895–1980), deutscher Publizist
 Josef Steinhausen (1885–1959), deutscher Archäologe
 Konrad Steinhausen (1906–1964), deutscher Politiker (SPD)
 Marie Paquet-Steinhausen (1881–1958), deutsche Malerin, Lithografin und Porzellanmalerin
 Michael Steinhausen (* 1930), deutscher Physiologe
 Rolf Steinhausen (* 1943), deutscher Motorradrennfahrer
 Walter Steinhausen (1919–2015), deutscher Botaniker und Entomologe
 Wilhelm Steinhausen (1846–1924), deutscher Maler
 Wilhelm Steinhausen (Mediziner) (1887–1954), deutscher Physiologe

Siehe auch:
 Burg Steinhausen
 Wallfahrtskirche Steinhausen in Steinhausen, Bad Schussenried
 Klaus Steinhaußen (1931–2015), deutscher Schriftsteller und Lektor
 Steinenhausen, Gemeindeteil von Kulmbach, Bayern
 Steinhaus
 Steinhäuser
 Steinhäußer